Ориентир — характерный, хорошо видимый на местности, неподвижный объект или элемент рельефа, координаты которого, как правило, нанесены на карты.
 «Ориентир» — российский военно-теоретический и научно-практический журнал оборонного ведомства, издающийся ежемесячно с июля 1994 года.
 «Ориентир» — российский навигационный комплекс военного назначения для работы со спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS.

Примечания

См. также 
 Ориентирование
 Ориентация (значения)